Монумент Ухуру (, ; так же известен как памятник факелу Ухуру) — памятник в честь независимости Танзании в столице страны городе Дар-эс-Салам; местная достопримечательность и туристическая аттракция.

Расположен в центре Дар-эс-Салама в городском парке Мнази-Ммоджа (Mnazi Mmoja Park), частично обнесен забором. Монумент представляет собой белый обелиск с факелом Ухуру (символом свободы Танзании) на верхушке.

Был возведен в 1961 году в честь независимости Танганьики (современной Танзании) и с тех пор является одной из достопримечательностей города и страны.

Примечания

Ссылки 
 Монумент Ухуру на www.world-guides.com 

Архитектура Танзании
Памятники Африки
Здания и сооружения, построенные в 1961 году
1960-е годы в Танзании